San Cristóbal de Entreviñas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Cristóbal de Entreviñas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 San Cristóbal de Entreviñas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar